Fragner je příjmení více osobností jedné české rodiny:
 Benjamin Fragner (lékárník) (1824–1886) – lékárník U Černého orla na Malostranském náměstí
 Karel Fragner (1861–1926) – lékárník, syn předchozího a otec tří synů
 Benjamin Klička (1897–1943) – vlastním jménem Benjamin Fragner, spisovatel a lékař
 Jaroslav Fragner (1898–1967) – významný architekt, otec následujícího
 Benjamin Fragner (* 1945) – historik architektury se zaměřením na industriální památky
 Jiří Fragner (1900–1977) – lékárník a zakladatel farmaceutické továrny, pozdější Léčiva a Zentiva